Соревнования по лыжным гонкам на I зимних юношеских Олимпийских играх проходили 17 и 19 января 2012 года.Были разыграны 5 комплектов медалей.

Также 21 января 2012 года прошла смешанная эстафета, где участвовали 2 представителя лыжных гонок и 2 представителя биатлона.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012